In der Liste der Orgeln in Köln werden sukzessive alle Orgeln in Köln erfasst.

In der sechsten Spalte bezeichnet die römische Zahl die Anzahl der Manuale, ein großes „P“ ein selbstständiges Pedal, ein kleines „p“ dagegen ein angehängtes Pedal. Die arabische Zahl in der siebten Spalte gibt die Anzahl der echten klingenden Register an; die arabische Zahl in Klammern dahinter die Gesamtzahl aller Register unter Einbezug von Transmissionen, Extensionen, Vorabzügen usw.

Liste der Orgeln

Siehe auch 
 Liste von Sakralbauten in Köln

Literatur

Weblinks 

 Organ index: Köln

Koln
!
!Orgeln